Rusip (Syiah Utama), een plaats in Indonesië
Rusip (Rusip Antara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing